Talamanca de Jarama är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Talamanca de Jarama ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Talamanca de Jarama är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Talamanca de Jarama ligger nere i en dal som går i nord-sydlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Talamanca de Jarama. Runt Talamanca de Jarama är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Agustín de Guadalix,  km sydväst om Talamanca de Jarama. Trakten runt Talamanca de Jarama består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid